Il doppio del torneo di tennis BMW Open 1998, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Todd Woodbridge e Mark Woodforde che hanno battuto in finale Joshua Eagle e Andrew Florent 6-0, 6-3.

Teste di serie

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (campioni)
 Joshua Eagle /  Andrew Florent (finale)

 Pablo Albano /  Jonas Björkman (semifinali)
 David Adams /  Brett Steven (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 1998
ATP Tour 1998